Furore steht für:
 Furore (Aufsehen), gesteigertes Interesse
 Furore (Kampanien), italienische Gemeinde in der Provinz Salerno
 Furore Cars, britischer Automobilhersteller
 Furore Verlag, deutscher Musikverlag

Siehe auch: